Kuli kan syfta på följande platser:

Botswana 

 Kuli (ort i Botswana), Ghanzi,

Indonesien 

 Desa Kuli, administrativ by, Nusa Tenggara Timur,

Litauen 

 Kuliai, ort, 

Robotskapade Botswanaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Litauenförgreningar